Веретин — фамилия:

 
 Веретин, Юрий Сергеевич (род. 1966) — российский футболист, полузащитник.